Altreformierte steht für:

 die Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen
 die ehemaligen Gereformeerde Kerken in Nederland